Рибњик може бити:

 Рибњик, град у Пољској
 Рибњик (Ревуца), насељено мјесто у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Рибњик (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Рибњик (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Рибњик (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република